Артополот — річка, ліва притока Сули басейну Дніпра
 Артополот — річка, ліва притока Многи басейну Дніпра
 Артополот — гідрологічний заказник біля села Піски Лохвицького району
 Артополот — гідрологічний заказник біля села Сергіївка Гадяцького району